Kłodnia – wieś w województwie pomorskim, w powiecie chojnickim, w gminie Czersk
 Kłodnia – osada w województwie pomorskim, w powiecie gdańskim, w gminie Trąbki Wielkie